Розумна політика — українське міжфракційне об'єднання, засноване 8 листопада та зареєстроване 16 листопада 2021 року. 

31 січня 2022 року очільник об'єднання Дмитро Разумков оголосив про підготовку до створення політичної партії.

10 вересня 2020 року політичну партію «Ми українці» перейміновано в політичну партію «Розумна політика».

Міжфракційне об'єднання 
8 листопада 2021 року Разумков оприлюднив список з 25 депутатів, які увійшли з ним у депутатське об'єднання «Розумна політика». До депутатського об'єднання увійшло 19 депутатів від «СН», 2 від «Батьківщини»», 2 — міжфракційні і два мажоритарники.

Політична партія 
10 вересня 2020 року політичну партію «Ми українці» перейміновано в політичну партію «Розумна політика».

З вересня 2020 партію очолює Василь Бублик, який також є засновником сільськогосподарського підприємства ТОВ «Агросоюз Південь».

Команда Разумкова 
24 січня 2022 року Разумков представив громадську організацію «Команда Разумкова».

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт «Команди Разумкова» 
 Офіційна сторінка «Команди Разумкова» у Фейсбуці 

Сучасні політичні партії України